Ole Hansen er navnet på flere personer:

 Ole Hansen (søofficer) - dansk søofficer
 Ole Hansen (politiker) – dansk politiker og landbrugsminister
 Ole Hansen (atlet) – dansk tidligere orienteringsløber
 Ole Hansen (løber) – dansk tidligere langdistanceløber
 Ole Hansen (musiker) – dansk musiker og komponist